Barbershop Harmony Society
 BHS (British Home Stores) – brytyjska sieć handlowa
 Biblia Hebraica Stuttgartensia
 British Horse Society
 Brooklyn Historical Society